strada statale 41 – strada statale albanese
 strada statale 41 – strada statale italiana
 strada statale 41 – strada statale polacca